Perren kan avse:

 Diego Perren (1965–), en schweizisk curlingspelare
 Kevin van der Perren (1982–), en belgisk konståkare

Se även
 Mount Perren – flera berg i Kanada